Stanisław Dybowski (1841–1897)  − literat, historyk
 Stanisław Dybowski (1895–1956) − polski malarz
 Stanisław Dybowski (1946–2019) − polski muzykolog